Андрушків — українське прізвище.

Персоналії 
 Андрушків Богдан Миколайович (1947) — український економіст, громадський діяч, письменник.
 Андрушків Осип (1906–1984) — український математик голова НТШ-А.
 Андрушків Світлана Борисівна (1971) — українська співачка (мецо-сопрано), культурно-громадська діячка.
 Андрушків Софія — українська громадська діячка, почесний член СУА (1990).
 Андрушків Ярослав Михайлович (1953) — український політичний діяч, перший голова ВО «Свобода», яке тоді називалося Соціал-національна партія України.

Українські прізвища
Прізвища на -ів